Eunômia — personagem da mitologia grega
 15 Eunomia — asteroide
 Eunomia (Arctiidae) — género de traça

Desambiguações de topônimos